Krumeich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Krumeich (* 1945), deutscher Historiker
 Ralf Krumeich (* 1963), deutscher Klassischer Archäologe